Егль () — округ у Швейцарії в кантоні Во.
Адміністративний центр — Егль.

Громади

Примітки 

Округи кантону Во